Симиха () — супруга македонского царя Пердикки II.

Биография 
От связи с Пердиккой II у Симихи родился сын Архелай.

Согласно содержанию диалога Платона «Горгий», Симиха была рабыней Алкета, брата Пердикки. Клавдий Элиан в своих «Пёстрых рассказах» также называет её, «исходя из слухов», рабыней. Многие современные учёные, например, Ф. Гейер, Н. Хаммонд, У. Гринуолт, Э. Кэрни относятся к этим сообщениям древних авторов критически и полагают их отзвуком античной пропаганды, направленной против Архелая или неполным пониманием сути полигамии, существовавшей при македонском царском дворе. При этом исследователи опираются, в частности, на содержание договора 423/422 годов до н. э., заключенного между Афинами и Македонией, в котором указаны представители правящей династии. По их мнению, Симиха являлась легитимной женой Пердикки. Хотя, например Э. Додс не увидел оснований не доверять сведениям, переданным Платоном.

Пердикка, вероятно, вступил в брак с Симихой, являвшейся, по всей видимости, знатной македонянкой, в начале своего царствования. Она была первой супругой Пердикки, а второй стала Клеопатра.

Литература 
 Первичные источники
 Платон. Горгий (471, a-с)
 Клавдий Элиан. Пёстрые рассказы (XII.43)

 Исследования
 Киляшова К. А. Политическая роль женщин при дворе македонских царей династии Аргеадов. Диссертация на соискание учёной степени кандидата исторических наук. — Казань. 2018. С. 33—34.
 Plato. Gorgias: A Revised Text and Commentary / Ed. by E.R. Dodds. — Oxford, 1979. P. 241—242.
 Carney E.D. Women and Monarchy in Macedonia, — Norman, OK: University of Oklahoma Press, 2000. P. 17.
 Geyer F. Makedonien bis zur Thronbwsteigung Philipps II. — München; Berlin, 1930. S. 86.
 Greenwalt W. Polygamy and Succession in Argead Macedonia // Arethusa, 1989. Vol. 22. P. 25.
 Hammond N.G.L., Griffith G.T.  A History of Macedonian. Vol. 2. — Oxford, 1979. P. 154.

Жёны македонских царей
Супруги правителей V века до н. э.